Polea puede referirse a:

 La polea o garrucha, máquina simple.
 La polea alta, máquina de musculación.
 La polea de cigüeñal, pieza del motor que hace función de volante de inercia.
 El nombre común de la planta Mentha pulegium.
 El género de una cochinilla llamado Polea
 Escalada en polea